Grip steht für:

 Grip (Filmberuf), filmtechnischer Beruf, zu dessen Aufgaben das Befestigen und Bewegen der Filmkamera gehört, auch Kamerabühne oder Maschinist genannt
 die Haftreibung einer Fläche an einer anderen, beispielsweise bei Autoreifen
 Grip – Das Motormagazin, ein Fernsehmagazin des Senders RTL II
 Grip (Norwegen), eine Inselgruppe und ein verlassenes Fischerdorf und eine ehemalige Kommune vor Kristiansund in Norwegen
 Name einer norwegischen Fähre, siehe Havyard 934
 Grip (Ripper), ein CD-Ripper
 glutamate receptor interacting protein: ein Protein, welches aus einem AMPA-Rezeptor und Ephrin einen stabilen Komplex bildet
 Grip Inc., eine 1993 von Dave Lombardo gegründete Thrash-Metal-Band

Familiennamen:
 Bo Jonsson Grip († 1386), schwedischer Reichsrat, Reichsdrost und Großgrundbesitzer
 Jouko Grip (* 1949), finnischer Skilangläufer und Leichtathlet
 Roland Grip (* 1941), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Tord Grip (* 1938), schwedischer Fußballspieler und -trainer

GRIP steht als Abkürzung für:
 Greenland Ice Core Project, europäisches Projekt zum Bohren eines Eiskerns auf Grönland (1989–1992)
 Groupement Romand de l'Industrie Pharmaceutique, 1987 gegründete Vereinigung Schweizer Pharmaunternehmen

Siehe auch:
 Le Grip
 Vagel Grip
 Grib
 Kripp

GRIP